Assaku – miasteczko w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Rae.

Liczba ludności z biegiem lat

Przypisy 

Miejscowości w gminie Rae